John Taylor
John Taylor (1753–1824) virginiai szenátor
John Taylor (1770–1832) dél-karolinai szenátor és kormányzó
John Taylor (1781–1864) angol író
John Taylor (1883–1908), sz. John Baxter Taylor, Jr., olimpiai bajnok amerikai atléta
John Taylor (1933–1966) brit autóversenyző
John Taylor (1944) amerikai röplabdázó, olimpikon
John Taylor (1960) angol basszusgitáros
John Taylor (1962) sz. John Gregory Taylor, amerikai focista
John Taylor kanadai síelő
John Taylor brit motorversenyző

hasonló néven
John Keith Taylor (1930–2012) angol nemzetközi játékvezető
John Taylor Bowles (1957) amerikai nemzetiszocialista politikus